Анна Беррайтер (,  3 вересня 1999) — німецька саночниця, срібна призерка Олімпійських ігор 2022 року.

Олімпійські ігри

Кубок світу

Примітки

Посилання 
 Анна Беррайтер  на сайті Міжнародної федерації санного спорту

Німецькі саночники
Саночники на зимових Олімпійських іграх 2022
Німецькі срібні олімпійські медалісти
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2022
Уродженці Берхтесґадена